Maryland este numele a numeroase locuri și entități, printre care se pot enumera:

Nume proprii de locuri  

 Maryland, unul din cele 50 de state ale Statelor Unite ale Americii, fosta provincie britanică, Province of Maryland; 
 Maryland (provincie britanică), entitatea administrativă, politică și teritorială, colonie a coroanei britanice, care a precedat statul Maryland al SUA
 Maryland, London, zonă din Newham, Londra, Anglia, Regatul Unit al Marii Britanii; 
 Maryland, New York, SUA, localitate în Otsego County; 
 Maryland Heights, Missouri, SUA; 
 Maryland County, Liberia; 
 Maryland, Monmouthshire, Wales, Marea Britanie.

Alte utilizări  

 USS Maryland, nume date unor vase diferite ale United States Navy; 
 University System of Maryland, sistem de universități de stat ale statului Maryland; 
 University of Maryland, Baltimore, așa cum apare în "Maryland Medical School" și "Maryland Law School"; 
 University of Maryland, College Park, în special referindu-se la o echipa sportivă, Maryland Terrapins; 
 Maryland Cookies, gen de prăjituri originare din statul Maryland; 
 Martin Maryland, bombardier aerian ușor construit în Statele Unite.